Coucy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Coucy-lès-Eppes, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Coucy-la-Ville, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Coucy, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Coucy-le-Château-Auffrique – en kommun i departementet Aisne i regionen Hauts-de-France
 Slottet i Coucy – ett slott från 1200-talet